Niemcy:
 Raubach – dzielnica miasta Oberzent, w kraju związkowym Hesja, w powiecie Odenwald
 Raubach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied